Vigerslev (parochie, Kopenhagen)
 Vigerslev (parochie, Nordfyn)
 Vigerslev Allé station, een treinstation in Kopenhagen, Denemarken